Kinkade peut faire référence à :

Patronyme 
 Amelia Kinkade (1963-), actrice américaine ;
  (1957-), homme politique américain ;
  (1933-2004), linguiste américain ;
  (1983-), percussionniste américain ;
  (1930-2008), activiste américaine ;
 , journaliste australienne ;
 Mike Kinkade (1973-), entraîneur américain de baseball ;
  (1854-1935), juriste américain ;
 Thomas Kinkade (1958-2012), peintre américain.

Personnages de fiction 
 , personnage de Hit the Floor.

Voir aussi 
 

Patronyme américain